Сборная Англии по футболу до 19 лет () — национальная футбольная сборная Англии, за которую имеют право выступать игроки возрастом 19 лет и младше. Главным тренером сборной является Кит Даунинг. Юношеская сборная находится под управлением Футбольной ассоциации Англии. Игроки сборной принимают участие в юношеском чемпионате Европы.

Статистика выступлений на чемпионатах Европы

Текущий состав сборной 
Следующие футболисты попали в заявку на матчи элитного раунда, чемпионата Европы 2022 с 23 по 29 марта 2022 года:

Результаты и предстоящие матчи

Чемпионат Европы по футболу 2019 среди юношей до 19 лет

Отборочный раунд 

Элитный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сборной

19
Футбол в Англии
Англия